Název Lužice má více míst:
 Lužice, historické území na pomezí Německa a Polska
 Lužice (okres Hodonín), obec v okrese Hodonín
 Lužice (okres Prachatice), obec v okrese Prachatice
 Lužice (okres Olomouc), obec v okrese Olomouc
 Lužice (okres Most), obec v okrese Most, v minulosti v okresech Duchcov a Bílina
 Lužice (Kadaň), zaniklá vesnice v okrese Chomutov východně od elektrárny Tušimice; dnes spadá do katastrálního území Tušimice města Kadaň